Балилла может означать:
 Балилла (Джован Баттиста Перассо; род. 1735) — мальчик из Генуи, бросивший камень в австрийского солдата и этим начавший восстание против австрийских войск, оккупировавших город. В его честь названы:
 «Балилла» — молодёжная фашистская организация, существовавшая в Италии в 1926—1937 годах.
 «Балилла» — тип подводных лодок.
 «Fiat Balilla» — одно из названий Fiat 508.